В Італії існує чимало політичних партій. Жодна партія в Італії не спромоглася отримати владу поодинці, тому зазвичай декілька партій  формують коаліційний уряд.

Під час загальних виборів 2008 року лише п'ять основних партій були представлені в парламенті. Правоцентристські партії Popolo della Libertà (Народ Свободи) і Lega Nord (Північна Ліга) підтримують IV Кабінет Міністрів Берлусконі. До лівоцентристської опозиції входять: Partito Democratico (Демократична партія) та Italia dei Valori (Італія цінностей). Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (Об'єднання християнських демократів та центру) є єдиною національною партією за межами двох великих коаліцій, що представлена в парламенті.

Деякі дрібні регіональні партії мають місця в парламенті, зокрема, Movimento per le Autonomie (Рух за автономії), Südtiroler Volkspartei (Південно-тирольська народна партія) та Union Valdôtaine (Об'єднання Валле д'Аости), в той час як багато інших - активні на регіональному рівні.

У цей час найвпливовішими партіями є Popolo della Libertà та Partito Democratico.

Основні партії 
 Popolo della Libertà
 Partito Democratico
 Lega Nord
 Italia dei Valori
 Unione di Centro
 Futuro e Libertà per l'Italia

Партії-мінори 
Ті, що мають незначне представництво у виборних органах, на національному чи регіональному рівні, або в 2008 році під час загальних виборів набрали менше 4% :

Представлені в Уряді
 La Destra
 Democrazia Cristiana
 Forza del Sud
 Noi Sud
 Movimento Per L'Italia
 I Popolari di Italia Domani

Представлені в Парламенті
 Alleanza Autonomista e Progressista
 Alleanza di Centro
 Alleanza per l'Italia
 Liberal Democratici
 Movimento associativo italiani all'estero
 Movimento per le Autonomie
 Movimento Repubblicani Europei
 Partito Repubblicano Italiano
 Radicali Italiani
 Südtiroler Volkspartei
 Vallée d'Aoste Autonomie Progrès Fédéralisme
Інші партії, не представлені в Парламенті
 Alleanza Monarchica
  CARC - Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo
  Consumatori Uniti
  Democrazia Cristiana
  Nuovo MSI-Destra Nazionale
  Federazione dei Liberali Italiani
  Federazione dei Verdi
  Forza Nuova
  Lega Padana
  Movimento Fascismo e Libertà
  Movimento Idea Sociale
  Movimento Sociale Fiamma Tricolore
  No Euro
  Nuovo Ordine Nazionale
  Nuovo Partito d'Azione
  Partito Comunista dei Lavoratori
  Partito Comunista Internazionalista
  Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista
  Partito dei Comunisti Italiani
  Partito della Rifondazione Comunista
  Partito Democratico Cristiano
  Partito dei Socialdemocratici
  Partito di Alternativa Comunista
  Partito Marxista Leninista Italiano
  Partito Socialista Democratico Italiano
  Partito Socialista Italiano
  Partito Pensionati
  Partito Umanista
  Patto dei Liberaldemocratici
  Pensionati Uniti
  Per il Bene Comune
  Popolari Uniti
  Sinistra Critica
  Sinistra Ecologia Libertà
  Movimento di Azione Popolare
  Rete Liberal - Riformisti e Liberali
  Unione Pensionati
  Movimento Ricerca Scientifica Italiana MRSI
  Partito Nazionalista Italiano

Партії, представлені в Європарламенті 
 Movimento 5 Stelle
 Popolari per il Sud
 == Регіональні та локальні партії ==

Валле д'Аоста 
 Autonomie Liberté Démocratie
 Fédération Autonomiste
 Renouveau Valdôtain
 Stella Alpina
 Union Valdôtaine
 Vallée d'Aoste Vive

Альто Адідже (південний Тіроль) 
 Südtiroler Volkspartei
 Verdi del Sudtirolo
 Union für Südtirol
 Die Freiheitlichen
 Unione Democratica dell'Alto Adige
 Unitalia
 Ladins
 Süd-Tiroler Freiheit
 Demokratische Partei Südtirol

Трентіно 
 Unione per il Trentino
 Partito Autonomista Trentino Tirolese
 Lega Nord Trentino
 Leali al Trentino
 Unione Autonomista Ladina
 Trentino Autonomista
 Valli Unite
 Unione Popolare Autonomista

Фріулі-Венеція Джулія 
 Cittadini per il Presidente
 Lista per Trieste
 Movimento Friuli
 Slovenska Skupnost

Ломбардія 
 Lega per l'autonomia Alleanza Lombarda
 Popolari retici
 Lega Padana - Lombardia Autonoma
 Lega Padana - Per la libertà dei Popoli Padani
 Fronte Indipendentista Lombardia
 Lega Lombardo Veneta
 Nord Destra

Венето 
 Liga Veneta
 Progetto Nordest

Ліґурія 
 Movimento Indipendentista Ligure

Лаціо 
 Partito del Sud
 Lega Aurunca

Капанія 
 Capodrise Rinasce

Мерідіоне (центр) 
 Lega Sud Ausonia

Сардинія 
 Indipendèntzia Repùbrica de Sardigna
 Partito Sardo d'Azione
 Riformatori Sardi
 Sardigna Natzione Indipendentzia
 Fortza Paris

Сицилія 
 Fronte Nazionale Siciliano
 L'Altra Sicilia
 Movimento per l'Indipendenza della Sicilia
 Nuova Sicilia

Див. також 
 Політична система Італії
 Конституція Італії
 Італійська народна партія (ІНП)
 Пакт Сені
 Демократична партія лівих сил (ДПЛС)
 Національний альянс (Італія)
 Полюс свободи
 
 Перелік політичних партій за країною

Примітки 

Італії
Списки:Італія